Nebezpečné známosti (Les Liaisons dangereuses) jsou román Choderlose de Laclose z roku 1782 a některé jeho adaptace:

 Nebezpečné známosti (film, 1959)
 Nebezpečné známosti (film, 1980)
 Nebezpečné známosti (film, 1988)
 Nebezpečné známosti (film, 2003)
 Nebezpečné vztahy (divadelní hra)